Friedrich Töpfer ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Töpfer (Geodät) (1925–2013), deutscher Geodät und Kartograf
 Friedrich August Töpfer (1728–1801), deutscher Philologe und Pädagoge